Johann Albrich ist der Name folgender Personen:

* Johann Albrich (Theologe) (1663–1690), Siebenbürger Theologe, Präses an der Universität Wittenberg
 Johann Albrich (Mediziner) (1687–1749), Siebenbürger Arzt
 Johann Karl Albrich (1788–1839), Siebenbürger Rechtsgelehrter und Fachschriftsteller